Il termine Democrazia può riferirsi alla forma di governo del popolo oppure ad altre varianti: 
 Democrazia liberale 
 Democrazia apartitica
 Democrazia ateniese
 Democrazia dei soviet
 Democrazia liquida 
 Democrazia organica
 Democrazia rappresentativa
 Democrazia totalitaria
 Democrazia islamica
postdemocrazia
 Democrazia diretta

Partiti politici 
Democrazia Cristiana
 Democrazia Proletaria